Tour Aidalai es el nombre de la gira de conciertos que dio el grupo español Mecano para promocionar las canciones de su sexto álbum de estudio, Aidalai. Mecano había confirmado la posibilidad de embarcarse en una gran gira mundial en junio de 1991. La lista de canciones se nutría principalmente de las canciones del nuevo álbum y los ensayos comenzaron ese mismo año. Al igual que sus anteriores giras, el Tour Aidalai viajó a países como México, Chile, Venezuela, Puerto Rico, USA y Argentina.

Antecedentes
"Aidalai" dio paso a un tour en el que los llenazos dejaron de ser noticia. Incluso sorprendente ya no sorprendía, porque todo el mundo sabía que con Mecano era posible. Para celebrar su nuevo éxito, Ana Torroja, José María Cano y Nacho Cano planearon hacer una gira por Europa y América. El escenario lo diseño Roy Bennett y entre todos empezaron a desplazar la mayor empresa del pop español.

Etapas
El concierto se dividió en tres etapas: Tour 91, Tour 92 y Gira de Verano 92, La primera etapa comprende todo el resto del año de 1991, que se llevó a cabo por España, Francia, parte de Europa y México. La Segunda etapa se desarrolló a principios del 1992 la que comprende, USA, México, Latinoamérica, Francia y España. La tercera y última etapa fue la llamada Verano 92 en donde el concepto fue manejado por la marca de autos Reanult, quien en ese momento junto con Mecano promocionaban el Renault Clio Mecano, los temas y repertorios sufrieron modificaciones y la escenografía dio un cambio radical, esta gira se presentó la terrible perdida de la voz de Ana Torroja, la que por lo cual siguieron la gira y pospusieron fechas por la alta demanda de la gira en ese entonces. 

La gira obtuvo la apreciación positiva de los críticos contemporáneos y tuvo un gran éxito comercial. Las entradas se agotaron por completo tan pronto como las fechas y lugares para la gira se dieron a conocer, lo que llevó a los organizadores a agregar más fechas. Después de su final, el Tour Aidalai fue apodada como la mayor gira de recaudación de la historia realizada por una artista español, y fue la última gira de Mecano sin que muchos supieran del desenlace de la banda.

Tour Aidalai Verano 92
La última gira de Mecano comenzó un poco de rebote. Ellos pensaban tomarse unos cuantos años de descanso, tres o cuatro, comentaron en alguna ocasión, pero fueron Rosa Lagarrigue y José María Cano los que consideraron que ante ese largo parón, el público se merecía otra gira. Además, un nuevo Tour les podía reportar ganancias como para dedicarse una buena temporada a la vida contemplativa. Para su presentación recurrieron nuevamente al Hotel Palace de Madrid, y dieron a conocer, a la vez, el vídeo de Una Rosa Es Una Rosa.

La Factoría Renault quiso formar parte de lo que aseguraba como un éxito total. Además, en ese momento ya se acercaban a los tres millones de discos vendidos en todo el mundo de Aidalai, por lo que, además de patrocinar el Tour Aidalai Verano 92, decidió unirse el nombre del grupo a uno de sus nuevos modelos, así nació Renault Clio Mecano.

El coche se presentó el 2 de septiembre en el pabellón español de La Expo de Sevilla, en un acto conducido por la modelo Paloma Lago y en el que estuvieron presente el presidente de la firma en España, Francis Stahl, además de personajes como Blanca Suelves, Eva Pedraza. Todos se desplazaron después a ver el concierto del grupo en el estadio del Betis.  

Durante esta nueva etapa de conciertos, Nacho Cano interpretaba un tema instrumental de guitarra, acústica y eléctrica, que nunca llegó a ser publicado, y con el que volaba por encima de escenario ayudado por un arnés.

Caos del Tour Aidalai
No obstante, todo esto que podría parecer tan bonito de puertas afuera era un infierno detrás del escenario. Sobre todo para Ana Torroja, que estaba cansada de una vida pública tan ajetreada y de lidiar noche tras noche con los hermanos Cano, que durante este Tour se mostraron más irascibles que nunca, hasta en los detalles mínimos como en negarse a tocar las canciones que no fueran las suyas, y esto solía ocurrir todos los días y en pleno concierto.   

Esta situación hacía que Ana Torroja terminase mal de los nervios al no saber cuál era la canción siguiente del repertorio, con el añadido de que era la única que intentaba no defraudar al público y a la vez contentar a los hermanos Cano. 
Ese estrés que padecía antes, durante y después de los conciertos, porque ya las luchas fratricidas se alargaban hasta en el backstage, se complicó cuando en un concierto que ofrecieron en Zamora Ana Torroja cogió frío durante una de esas noches frescas del estío zamorano, lo que desencadenó una laringitis a causa de la cual estuvo a punto de quedarse sin voz. Ella y Nacho Cano sugirieron cancelar los conciertos, pero una vez más José María Cano y Rosa Lagarrigue, movidos por los llenos ya vendidos del resto del Tour y los compromisos con la firma automovilística, quisieron que el Tour continuase hasta el final, quedando así un mes. De hecho, en el concierto de Palma de Mallorca,  con un lleno absoluto en el Hipódromo de Son Pardo, todas las canciones las tuvo que cantar el público pues Ana apenas podía ni hablar, siendo una enorme decepción para algunos de sus seguidores quienes abandonaron muy disgustados el recinto al considerarse estafados.

El Fin Del Tour
En los últimos tres conciertos de Madrid hubo tres llenos totales en Las Ventas, los días 15, 16 y 17 de septiembre, Ana Torroja, todavía con problemas de la voz, recibió apoyo del público y crítica, con titulares como "El triunfo de una garganta rota", "Éxito de Mecano a pesar de una laringitis" o bien "Demostrar cuando ya no se tiene por qué". Para celebrar este éxito, la discoteca Archy les organizó una fiesta, a la que Ana Torroja y José María Cano no acudieron y si Nacho Cano con Penélope Cruz.

Finalmente, la gira terminó el 29 de septiembre de 1992 en la Plaza de toros de Valladolid. Fue un éxito, pero nadie se podía imaginar entonces, ni siquiera José María Cano, Nacho Cano o Ana Torroja, que aquellas 11.542 mil de personas que llenaron el coloso taurino iban a convertirse en los últimos espectadores en ver a Mecano sobre un escenario cantando sus mejores temas en directo.

La última gira de Mecano
José María Cano lo cuenta así: La última, si, pero no se pensó que fuera la última. En un principio no iba haber gira, ya estábamos muy cansados, pero si que adivinamos que nos íbamos al menos por tres o cuatro años, con lo que nos queríamos despedir bien, También se hizo una encuesta y el público quería seguir viendo a Mecano, y lo hicimos.
Fue un Tour con muchos problemas entre nosotros, Era lo lógico, estábamos cansados y hartos los unos de los otros, cada día nos peleábamos por el repertorio a tocar, era una tontería por lo que hacíamos. 
Durante el Tour tuvimos como patrocinador a la marca de un coche que llevaba nuestro nombre, algo que a nosotros nos chocó, pero no puedes decir que no a una oferta de ese tipo. 
No cancelamos el Tour al igual que a esas alturas el dinero ya no nos motivaba, al menos a mí. Fue muy duro para Ana Torroja, pero como todas las localidades estaban vendidas con anticipación, tampoco podíamos decir que a miles de personas. Ana Torroja se lo curró, además estábamos en un punto en que el público le daba igual, nos perdonaban todo, recuerdo titulares tipo "Éxito de Mecano a pesar de la laringitis de Ana Torroja".

Repertorio Aidalai Tour 91
 "El peón del rey de negras"
 "Los amantes"
 "No hay marcha en Nueva York"
 "Tú"
 "Aire"
 "El fallo positivo"
 "El blues del esclavo"
 "El uno, el dos, el tres"
 "Hijo de la Luna"
 "El lago artificial"
 "Bailando salsa"
 "Un año más"
 "J.C."
 "Por la cara (Instrumental)"
 "1917 (Instrumental)"
 "Quédate en Madrid"
 "Sentía"
 "Una rosa es una rosa"
 "El 7 de septiembre"
 "Naturaleza muerta"
 "Dalai Lama"
 "¨Eungenio¨ Salvador Dalí"
 "Cruz de navajas"
 "La fuerza del destino"
 "Barco a Venus"
 "Mujer contra mujer"
 "Medley: Hoy no me puedo levantar; Perdido en mi habitación; Ay qué pesado; No es serio este cementerio; Me colé en una fiesta; Maquillaje"
 "El 7 de septiembre (versión acústica)"
 "Me cuesta tanto olvidarte"

Repertorio Aidalai Tour 92 Latinoamérica 
*Para los conciertos en Mexico, se utilizo el repertorio de la gira 1991.
"El peón del rey de negras"
 "J.C."
 "Aire "
 "El fallo positivo "
 "El Blues del esclavo"
 "Hijo de la Luna "
 "Bailando salsa "
 "Un año más"
 "1917 (Instrumental)"
 "Sentía"
 "Una rosa es una rosa "
 "El 7 de septiembre "
 "Tú "
 "Dalai Lama "
 "¨Eungenio¨ Salvador Dalí"
 "Cruz de navajas "
 "Barco a Venus "
 "Mujer contra Mujer"
 "Medley"
 "Me cuesta tanto olvidarte "

Repertorio Aidalai Tour 92
 "Intro / Hoy no me Puedo Levantar"
 "50 palabras, 60 palabras o 100"
 "Los Amantes"
 "Aire"
 "No Hay Marcha en Nueva York"
 "Tu"
 "Cruz de Navajas"
 "Bailando salsa"
 "JC "
 "El 7 de Septiembre"
 "Hijo de la luna"
 "Hermano sol,Hermana luna"
 "Hawaii-bombay"
 "El uno,El dos,El tres"
 "Sentía"
 "Un Año Más"
 "Instrumental TOUR'92"
 "Eungenio¨Salvador Dalí"
 "El fallo positivo"
 "Naturaleza Muerta"
 "Una Rosa Es Una Rosa"
 "El Peón del Rey de Negras"
 "Barco a Venus"
 "La Fuerza del Destino"
 "Mujer contra Mujer"
 "Medley"
 "Me Cuesta Tanto Olvidarte"

Fechas de la gira Tour Aidalai 92

Fechas de la gira Tour Aidalai Verano 92